

Aziende
 Voith – azienda tedesca di meccanica

Persone
 Friedrich Voith (1840-1913) – imprenditore tedesco
 Hanns Voith (1885-1971) – imprenditore tedesco
 Hermann Voith (1878-1942) – imprenditore tedesco
 Johann Matthäus Voith (1803-1874) – imprenditore tedesco
 Valentin Voith – poeta tedesco
 Walther Voith (1874-1947) – imprenditore tedesco

Altro
 Propulsione Voith-Schneider – sistema di propulsione per la nautica
 Accoppiamento Voith-Marguerre
 Voith Gravita – tipo di locomotiva 
 Voith Maxima – tipo di locomotiva 

Voith-Arena – stadio tedesco sponsorizzato dalla Voith

Pagine correlate 
 Voit
 Foit